15-й Чемпионат Южной Америки был проведён в Лиме, столице Перу, с 15 января по 12 февраля 1939 года.

В турнире участвовали сборные Перу (хозяева), Парагвай, Уругвай, Чили и Эквадор. Хотя Эквадор и являлся членом КОНМЕБОЛ с 1927 года, это был первый турнир, в котором сборная этой страны приняла участие. Колумбия (член КОНМЕБОЛ с 1936 года) отказалась от участия в турнире, также отказались Аргентина, Боливия и Бразилия.

Составы команд

Матчи 
Турнир состоял из группового этапа, в котором участвовало 5 команд, где все стречались между собой по разу. Два очка начислялось за победу, одно за ничью и ноль за поражение. В случае равенства очков у двух лидирующих команд назначался дополнительный матч.

15 января 1939

22 января 1939

29 января 1939

5 февраля 1939

12 февраля 1939

Итоговая таблица

Бомбардиры 
7 мячей
  Теодоро Фернандес

5 мячей
  Хорхе Алькальде
  Северино Варела

3 мяча
  Годой, Марсиаль Барриос
  Педро Лаго, Роберто Порта

2 мяча
  Авенданьо, Энрике Соррель
  Альсивар, Мануэль Аренас

1 мяч
  Альфонсо Домингес, Роберто Луко, Рауль Муньос, Рауль Торо
  Рикардо Акино, Эустакио Баррейро, Эдуардо Минго
  Виктор Бьелич
  Аделайдо Камайти, Оскар Чиримини

Ссылки 
 Чемпионат Южной Америки 1939 на RSSSF
 Судамерикано-1939

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1939 году
Январь 1939 года
Февраль 1939 года
Чемпионаты Южной Америки в Перу
1939 год в Перу
Международные соревнования по футболу в Перу
Международные спортивные соревнования в Лиме